Teleki Ilona (1890–1976) színésznő
 Teleki Ilona (1939–2013) bankár